Щелкуно́в — русская фамилия. 

Известные носители:

 Щелкунов, Алексей Иванович (ум. 1882) — магистр богословия, наставник Санкт-Петербургской семинарии.
 Щелкунов, Анатолий Викторович (род. 1945) — российский дипломат.
 Щелкунов, Василий Иванович (1910—1974) — военный лётчик дальней авиации, Герой Советского Союза (1941).
 Щелкунов, Виктор Владимирович (род. 1958) — советский и российский футболист по мини-футболу.
 Щелкунов, Иван Федорович (1790—1855) — протоиерей, профессор церковной и библейской истории в ПДС.
 Щелкунов, Михаил Ильич (1884—1938) — писатель, теоретик оформления книги.
 Щелкунов, Серафим Иванович — д.м.н., профессор. чл.-корр. АМН СССР

Примечания